Die League of Ireland 1940/41 war die 20. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der St. James’s Gate FC.

Cork United gewann das Double aus Meisterschaft und FAI Cup.

Modus 
Elf Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team absolvierte 20 Spiele. Bei Punktgleichheit an der Tabellenspitze war ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft vorgesehen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1941
Fußballsaison 1940/41